Pułki strzelców konnych (szaserów) noszące numer „5”:

 5 Pułk Strzelców Konnych 1806-1813
 5 Pułk Strzelców Konnych 1831
 5 Pułk Strzelców Konnych VI - X 1920 → 7 Pułk Strzelców Konnych Wielkopolskich
 5 Pułk Strzelców Konnych 1920-1939
 5 Pułk Strzelców Konnych Armii Krajowej 1944
 5 Pułk Strzelców Konnych Cesarstwa Niemieckiego
 Pułk Ułanów Obrony Krajowej Nr 5 (1894-1917) → 5 Pułk Strzelców Konnych (1917-1918)